Ilovik je lahko:
 Ilovik, otok
 Ilovik, Mali Lošinj (Hrvaška)
 Ilovik, Čavle (Hrvaška)